Hami kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Ha Mei Wan, vik,

Kina 

 Kumul Diqu, prefektur, Xinjiang, 
 Hami, ort, Xinjiang, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar